Александр Сизоненко:
 Сизоненко, Александр Александрович (1923—2018) — советский писатель и литературовед.
 Сизоненко, Александр Алексеевич (1959—2012) — советский баскетболист, один из самых высоких в мире людей (рост 2,45 м).
 Сизоненко, Александр Иванович (1931—2017) — советский и российский историк.